Agua Negra steht für: 

 Agua Negra (New Mexico), ehemaliger Ort im Guadalupe County
 Agua Negra (See), im Cameron County, Texas
 Agua Negra Creek, Fluss, dessen Quelle im Atascosa County, Texas, liegt  
 Rio Agua Negra, Fluss, dessen Quelle im Guadalupe County, New Mexico, liegt
 Paso de Agua Negra, Gebirgspass zwischen Chile und Argentinien